BMW X7 — полноразмерный люксовый кроссовер немецкой компании BMW, который был запущен в производство с марта 2019. Автомобиль составляет конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz GLS-класс, Lexus LX и Range Rover. X7 рассчитан в первую очередь на покупателей в США, также в числе важных рынков называются Китай и Россия.

Производство 
Концепт автомобиля впервые был представлен на Международном автомобильном салоне во Франкфурте в 2017 году.

BMW X7 производится на заводе BMW в Спартанберге, США. У X7 будет 3 стандартных ряда сидений и он создан на той же платформе, что и BMW X5 (G05) и BMW X6.

Продажи

Примечания 

X7